Władysław Edward Kronenberg – syn Leopolda Stanisława, muzyk i filantrop
 Władysław Alfons Kronenberg – syn Stanisława Ludwika, urzędnik